

Geografia 
 Regno Unito
 Cheshire – contea dell'Inghilterra
 Stati Uniti d'America
 Cheshire – città della contea di New Haven, Connecticut
 Cheshire – comune della contea di Berkshire, Massachusetts
 Cheshire – township della contea di Allegan, Michigan
 Cheshire – villaggio della contea di Gallia, Ohio

Personaggi immaginari 
 Cheshire – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
 Cheshire – personaggio DC Comics, membro dei Titani

Altro 
 Cheshire – Tipo di oculare di ausilio alla collimazione di un telescopio, in genere riflettore
 Cheshire – formaggio inglese
 Cheshire  – EP del 2022 delle Itzy